Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию 2014 () прошёл с 20 по 25 января 2014 года на «Тайбэй Арене» (Китайская Республика). Фигуристы из Америки, Азии, Африки и Океании выявили победителей в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду.

Квалификация 
К участию в турнире допускались спортсмены, достигшие пятнадцатилетнего возраста на 1 июля 2013 года. Страны из Америки, Азии, Африки и Океании, национальные федерации которых являлись членами Международного союза конькобежцев, могли заявить на турнир до трёх участников (пар) в каждой из дисциплин.

Кроме того, участникам турнира было необходимо на одном из международных стартов текущего или предыдущего сезона получить минимальную техническую оценку в короткой и произвольной программах. Для данного чемпионата технический минимум составлял:

Результаты

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду 
Результат китайских танцоров Чжао Юэ и Лю Чана был аннулирован из-за положительной пробы допинг-контроля у партнёра.

Примечания

Ссылки 
 

2014 год в фигурном катании
Фигурное катание
Фигурное катание в сезоне 2013/2014
Чемпионаты Четырёх континентов по фигурному катанию
Соревнования по фигурному катанию на Тайване
Фигурное катание
Фигурное катание